1964 год в шашках

Главным событием года стал Чемпионат мира по международным шашкам. Он прошёл с 20 июня по 1 июля в Мерано, Италия. В турнире приняли участие 17 спортсменов из 13 стран. Чемпионом мира стал представитель СССР Вячеслав Щёголев, вице-чемпионом также представитель СССР Исер Куперман, бронза у шашиста из Сенегала Бабы Си.

Прошли очередные национальные чемпионаты (по международным шашкам): СССР, Нидерландов, Франции.

Соревнования Федерации шашек СССР

Родились

Скончались

Литература 
 Соревнования Федерации шашек СССР в 1964 году//Шашки. — 1963. — № 6. — С.4.

1964 год в шашках
Все хронологические списки